Doug Stone est un chanteur de musique country
Doug Stone est un acteur américain